John Porter (ijshockeyspeler) (1904-1997), Canadees ijshockeyspeler
 John Porter (politicus uit Illinois) (1935-2022), Amerikaans politicus
 John Porter (muzikant) (1947), Brits muzikant en producer
 John Porter (bestuurder) (1957), bestuursvoorzitter van Telenet